Hysteria kan syfta på:

Hysteria (Def Leppard-album) – rockbandet Def Leppards fjärde studioalbum 1987
Hysteria – The Def Leppard Story – en amerikansk TV-film från år 2001
Hysteria (The Human League-album) – ett album av den brittiska gruppen The Human League utgivet 1984
Hysteria (Muse-låt) – en låt av det engelska rockbandet Muse